Jean Lallemand peut désigner :

 Jean Lallemand (1470-1560), diplomate français ;
 Jean Lallemand (1773-1838), homme politique français.